39 sezon Niemieckiej Formuły 3 (ATS Formel 3 Cup) – rozpoczął się w 27 kwietnia i zakończył 29 września po dwudziestu sześciu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Marvin Kirchhöfer.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacje

ATS Formel 3 Cup

Formel 3 Trophy

Debiutanci

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Niemieckiej Formuły 3

Sezony Niemieckiej Formuły 3
2013 w sportach motorowych
2013 w Niemczech
2013 w Belgii